Аэропорт Скагуэй (),  — государственный гражданский аэропорт, расположенный в населённом пункте Скагуэй (Аляска, США).

Порт включен в список Национального плана объединенной системы аэропортов на 2011—2015 годы под категорией «основной коммерческий сервис» (более десяти тысяч пассажиров ежегодно). По данным Федерального управления гражданской авиации США в 2008 году аэропорт Скагуэй обслужил 10 727 пассажиров, в 2009 году услугами аэропорта воспользовались 6468, а в 2010 году — 8531 человек.



Операционная деятельность 
Аэропорт Скагуэй расположен на высоте 13,4 метров над уровнем моря и эксплуатирует одну взлётно-посадочную полосу:
 2/20 размерами 1082 х 23 метров с асфальтовым покрытием.

С 31 декабря 2005 по 31 декабря 2006 года аэропорт Скагуэй обработал 12 500 взлётов и посадок воздушных судов (в среднем 34 операции ежедневно), из которых 86 % пришлось на рейсы аэротакси и 14 % операций — на самолёты авиации общего назначения.

Авиакомпании и пункты назначения

См. также 
 Список аэропортов штата Аляска

Примечания 

 Airport Master Record (FAA Form 5010), also available as a printable form (PDF)

Ссылки 
 Alaska FAA airport diagram(GIF)
 (GIF)
 Topographic map from USGS The National Map

Аэропорты Аляски